HMS Tiger (incrociatore 1913) – incrociatore da battaglia della Royal Navy che doveva essere eponimo di una classe, di cui però venne costruita soltanto una nave, che prese parte alla prima guerra mondiale. 
 Classe Tiger (incrociatore) – Classe di incrociatori della Royal Navy, la cui costruzione ebbe inizio del corso della seconda guerra mondiale. La loro costruzione venne sospesa e le navi vennero completate nel dopoguerra come incrociatore portaelicotteri.
 Classe Tiger (pattugliatore) – Classe di motocannoniere missilistiche della Bundesmarine, entrate in servizio all'inizio degli anni settanta e dismesse a partire dall'inizio degli anni novanta. La maggior parte delle unità vennero rivendute a Cile, Grecia ed Egitto.